Veenendaal-Veenendaal Classic – kolarski wyścig jednodniowy, rozgrywany w Holandii w okolicy miasta Veenendaal. 

Pierwsza edycja imprezy odbyła się w 1985. Od tego czasu wyścig kilkukrotnie zmieniał swoją nazwę, jak i kategorię. Od 2005 należy do cyklu UCI Europe Tour, początkowo z kategorią 1.HC, a od 2011 z kategorią 1.1.

Zwycięzcy 
Opracowano na podstawie:

Przypisy 

Wyścigi kolarskie jednodniowe
Kolarstwo w Holandii
Utrecht (prowincja)